
Termin -{CCU}- ima više značenja.

 Genetički kod za prolin
 Kontrolna jedinica kamere, ()